Thomin ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Thomin (1931–2018), französischer Radrennfahrer
 Mélanie Thomin (* 1984), französische Politikerin